Österreichische Meisterschaften für Mannschaften im Schach werden seit 1953 vom Österreichischen Schachbund ausgerichtet. Von 1953 bis 1975 wurde der Titel in einer Staatsmeisterschaft ausgespielt (1959 wurde das Turnier nicht ausgetragen), zur Saison 1975/76 wurde die Staatsliga gegründet, die zur Saison 1989/90 in Staatsliga A umbenannt wurde und seit der Saison 2003/04 als 1. Bundesliga bezeichnet wird.

Staatsmeisterschaften 1953 bis 1975

1975/76 bis 2002/03 Staatsliga, seitdem 1. Bundesliga

Österreichische Frauenmannschaftsmeisterschaft 

Der Titel des österreichischen Frauenmannschaftsmeisters wurde erstmals in der Saison 2011/12 unter der Bezeichnung „Damen-Bundesliga“ ausgespielt.

Weblinks 
 Österreichischer Schachbund: Archiv Staatsmeister Liste der Mannschaftsmeister seit 1953
 Bundesliga-Archiv (ab der Saison 2003/04)

Osterreichische Mannschaftsmeister
Osterreich, Mannschaft
Liste der Osterreichischen Mannschaftsmeister im Schach